Змагання з командного переслідування серед жінок у програмі ковзанярського спорту на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на ковзанці Richmond Olympic Oval, Ванкувер, Британська Колумбія, Канада, 26 та 27 лютого 2010.

Рекорди
Світові та олімпійські рекорди, чинні до початку змагань, наведені в таблиці

Результати

Сітка
{| width="100%"
|- align="left"
|

Чвертьфінали

Півфінали

Фінали

Посилання 
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Team Pursuit (1/4 finals), з http://www.vancouver2010.com/; отримано 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results:Ladies' Team Pursuit (semifinals), з http://www.vancouver2010.com/; отримано 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Team Pursuit (finals), з http://www.vancouver2010.com/; отримано 2010-02-26.

Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010